Pusterla – famiglia della Milano medievale, oriundi di Tradate

Architettura 
Pusterla – porta d'accesso ai camminamenti per le guardie di ronda nei castelli e nelle fortificazioni
Porta Pusterla – antico nome che indicava le Porte palatine di Torino
Villa Pusterla – villa settecentesca di Mombello

Persone 
 Anselmo V Pusterla (...–1136) – arcivescovo cattolico italiano
 Balzarino Pusterla – nobile e militare italiano
 Fabio Pusterla – scrittore svizzero
 Francesco Pusterla (primi del XIV secolo–1341) – nobile italiano
 Guglielmo Pusterla (1380–...) – vescovo cattolico italiano
 Guglielmo II Pusterla (...–1370) – arcivescovo cattolico italiano
 Irene Pusterla – atleta svizzera
 Margherita Pusterla – nobile italiana del XVI secolo, protagonista di un romanzo di Cesare Cantù
 Stefano Pusterla – arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Pusterla (...–1399) – vescovo cattolico italiano